Family Dog, groupe informel de hippies au milieu des années 1960
 Family Dog, série télévisée d'animation (1993)